Het ATP-toernooi van Rosmalen 1997 (met de officiële naam Heineken Trophy 1997) vond plaats van 16 tot en met 22 juni 1997. Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron in het Nederlandse dorp Rosmalen.

Nederlanders zegevierden over de gehele linie: Richard Krajicek won de titel in het enkelspel en het koppel Jacco Eltingh / Paul Haarhuis ging met de dubbelspeltrofee naar huis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Uitslagen

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen